Оксана Фёдоровна Курт (урожд. Пархоменко; в первом браке Гулиева; род. 28 июля 1984 года) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана и бакинского клуба «Азерйол». Выступает на позиции связующей.

Карьера

Достижения 
 Обладательница Кубка топ-команд ЕКВ  - 2002
 Бронзовый призёр Кубка ЕКВ - 2009
 Чемпион Азербайджана - 2003, 2004, 2005
 Чемпион Швейцарии - 2007
 Чемпион Турции - 2009
 Обладатель кубка России - 2009
 Вице-чемпион России - 2010, 2011

Семья 
Сестра Оксаны - Елена - тоже волейболистка.
В 2011 году вышла замуж. В августе 2017 года родила сына.

Ссылки 
 Оксана Курт

Волейболисты Азербайджана
Чемпионы Азербайджана по волейболу
Чемпионы Швейцарии по волейболу
Чемпионы Турции по волейболу
Игроки ЖВК «Динамо» Москва